Jindřich z Hradce může být šlechtic:

 Jindřich I. z Hradce († 1237), 1. pán z Hradce, nejvyšší maršálek
 Jindřich z Hradce (ze Stráže) († asi 1254), syn Vítka I. z Hradce
 Jindřich II. z Hradce († 1363), 6. pán z Hradce
 Jindřich z Hradce († mlád asi 1366), syn předchozího
 Jindřich mladší z Hradce († 1392), bratr předchozího
 Jindřich III. z Hradce, zvaný starší († 1398), 7. pán z Hradce
 Jindřich z Hradce († 1420), generální převor johanitů v Čechách, zemřel na následky zranění v bitvě u Sudoměře
 Jindřich z Hradce († mlád 1421), syn Menharta II. z Hradce
 Jindřich z Hradce (1419 – po 1419), syn Jana III. z Hradce
 Jindřich IV. z Hradce (1442–1507), nejvyšší zemský komorník a nejvyšší purkrabí
 Jindřich Adam z Hradce (1551–1551), syn Jáchyma z Hradce

Související články 
 Páni z Hradce